Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич 2009 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 23 февраля по 1 марта.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Марди Фиш (№ 20 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марди Фиш выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Евгений Королёв уступил свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Братья Брайаны выигрывают 3-й титул в сезоне и 52-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич
 Мировой Тур ATP 2009 года
 Мировой Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

США
Теннис
Февраль 2009 года
Март 2009 года
2009